Александр Матвеевич Сицкий — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1910 году. Член КПСС.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1984 гг. — красноармеец, на ответственной работе в дорожном строительстве СССР, инженер-майор, управляющий ордена Ленина трестом Центрдорстрой Главдорстроя Министерства транспортного строительства СССР, заместитель Министра транспортного строительства СССР.

За проектирование и строительство совмещённого моста через Москву-реку в районе Нагатино и комплекса других сооружений был удостоен Государственной премии СССР в области техники 1976 года.

Умер в Москве в 1984 году.

Ссылки 
 Сицкий
 Сицкий
 ОДН

Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС